Руче́й (бывш. Новоильи́нка, Перфи́льево) — посёлок в Усть-Кутском районе Иркутской области России. Население —  чел. (). Число хозяйств — 564.

Расположен на левом берегу реки Куты (приток Лены), в 615 км от Иркутска и в 60 км от Усть-Кута.

Физико-географические характеристики

Географическое положение 
Ручей расположен на севере Иркутской области в западной части Усть-Кутского района на левом берегу реки Куты.

Расстояние от Ручья до центра Усть-Кута по автомобильной и железной дорогам — 60 км, по воздуху — 45 км.

Ближайшие города — Усть-Кут (60 км на восток), Железногорск-Илимский (65 км на запад).

Часовой пояс 
Ручей располагается в Иркутском часовом поясе: IRKT = UTC+8. Летнее время: IRKST = UTC+9. Разница во времени с Москвой — 5 часов: MSK +5.

Климат 
Климат посёлка резко континентальный. Средняя темпаратура января −25 °С, июля +17 °С. Минимальная температура −58 °С, максимальная (в тени) +42 °С.

Годовое количество осадков 350 мм. В зимний период — в виде снега. В межсезонье (весной и осенью, а также в начале и конце лета) нередок град.

Территория посёлка приравнена к районам Крайнего Севера.

Рельеф и геологическое строение 
Посёлок расположен на территории Лено-Ангарского плато, рельеф сильно расчленённый, абсолютные высоты местности достигают 700—800 м над уровнем моря. Наиболее известная поименованная вершина вблизи посёлка — Белая сопка.

Почвенный покров 
Почвы преимущественно дерново-карбонатные, дерново-подзолистые. Луговые и пойменные почвы средне- и легкосуглинистого механического состава.

История 
Датой основания деревни считается 1699 год, когда она впервые была упомянута в документах Илимска. Предположительно основана как ямская станция на тракте Илимск — Усть-Кут.

В 1723 году в деревне насчитывалось 2 двора.

В 1950 году через деревню прошла железная дорога (ветка Тайшет — Усть-Кут).

В 1956 году основан Каймоновский леспромхоз, начавший заготовку и вывозку древесины, село получило статус посёлка и обрело современное название Ручей.

Название 
Первоначальное название деревни — Разбойникова, по имени основателя Васьки Разбойникова.

«Неблагозвучное» позже название было заменено и забыто. Деревню стали называть Ново-Ильинской либо Новоильинкой, но иногда употреблялось и другое название — Перфильево. Под этими именами населённый пункт просуществовал до середины XX века, когда с приобретением статуса посёлка получил название Ручей.

Население 

 в 2009 году родились 17 чел., умерли 22 чел. Естественная убыль — 5 чел.
 в 2008 году родились 22 чел., умерли 14 чел. Естественный прирост — 8 человек.

Численность населения посёлка уменьшается как за счёт естественной убыли, так и за счёт отрицательного сальдо миграции.

Экономика 
 МП «Каймоновский ЛПХ» УКМО
 участок АУ «Каймоновский лесхоз»
 ООО «Символ»
 ООО «Престиж»
 ООО «Родник».

Основная деятельность — добыча и переработка древесины.

Транспорт 
Железнодорожная станция Ручей Восточно-Сибирской железной дороги. Электропоезда до городов Усть-Кута (на восток), Железногорска-Илимского, Братска (на запад).

Через посёлок проходит автодорога Р419 Тулун — Братск — Усть-Кут.

Внутрипоселкового автобусного сообщения нет. Через посёлок проходит автобусный маршрут Иркутск — Усть-Кут.

Авиационное сообщение — через аэропорт Усть-Кут, расположенный в 70 км (по автодороге). Речное сообщение — через порт Осетрово, расположенный в городе Усть-Куте.

Связь 
Система проводной телефонной связи. Переговорный пункт. Почтовое отделение.

Сотовая связь с 2008 года.

Социальная сфера 
В посёлке есть врачебная амбулатория, школа, детский сад, Дом культуры «Сибиряк», библиотека. При школе работает детский краеведческий отряд «Родник».

Запланировано строительство ещё одного детского сада в 2012—2013 годах.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Кутского района